Die Liste der Botschafter der Europäischen Union enthält die in Drittstaaten und Internationalen Organisationen akkreditierten Botschafter bzw. Ständigen Vertreter der Europäischen Union (EU).

Legende 
 Gaststaat/Organisation: Name des Landes bzw. der Organisation, für die die Akkreditierung besteht.
 Delegationsstadt: Sitz des Botschafters. Jener kann sich insbesondere bei Mehrfachakkreditierungen auch an einem Ort außerhalb des Gaststaates befinden.
 Botschafter: Name und Nationalität des Botschafters, ggf. mit Vermerk einer Mehrfachakkreditierung.
 Berufung im Jahr: Beginn der Amtszeit. Maßgeblich ist (sofern zutreffend und bekannt) das Datum, an dem das Beglaubigungsschreiben überreicht wurde.
 Vorgänger (Zeitraum): Name, Nationalität und Amtszeit der zuvor hier tätigen Botschafter.

Botschafter in Drittstaaten

Botschafter bei internationalen Organisationen

Siehe auch 
 Delegation der Europäischen Union
 Europäischer Auswärtiger Dienst
 EU-Sonderbeauftragter
 Europäische Union bei den Vereinten Nationen

Anmerkungen

Einzelnachweise 

Amt der Europäischen Union
Europaische Union